Het tweede WTA-tennistoernooi van Adelaide (officieel Adelaide International) van 2023 vond plaats van maandag 9 tot en met zaterdag 14 januari 2023 in de Australische stad Adelaide. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi sinds 1988, onderdeel van het tennistoernooi van Adelaide 2 2023, de tweede van dat jaar. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Madison Keys was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een schouder­blessure.

Het achtste reekshoofd, Belinda Bencic uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Darja Kasatkina in twee sets. Bencic wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Adelaide op haar naam te schrij­ven, na een eerdere finaleplaats in 2021. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 120.150 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Eri Hozumi en Makoto Ninomiya hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Storm Hunter en Barbora Krejčíková, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Luisa Stefani en Taylor Townsend won het toer­nooi. In de op vrijdag 13 januari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Anastasija Pavljoetsjenkova en Jelena Rybakina in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Braziliaanse Stefani had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse Townsend vier.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde met Desirae Krawczyk (VS) – zij waren het vierde reeks­hoofd, maar kwamen niet voorbij de tweede ronde waar zij in de match-tiebreak hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Adelaide 2023 - 2
Adelaide - 2